Шелопугино — село в Шелопугинском районе Забайкальского края России
 Шелопугино — деревня в Гдовском районе Псковской области России, Юшкинская волость